Jako – azienda di abbigliamento sportivo tedesca
 Jako – isola dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda